Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 16 по 17 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняла участие 41 спортсменка из 36 стран.

Одна из основных фавориток чемпионка мира 2003 года на этой дистанции Алёна Попчанка из Белоруссии выступила неудачно, она не сумела выйти в финал. Ещё одна претендентка на награды 28-летняя Мартина Моравцова из Словакии, которая выиграла серебро на этой дистанции на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее и на чемпионате мира 2003 года, также не добралась до финала. Рекордсменка мира знаменитая немка Франциска ван Альмсик (рекорд 1:56,64 был установлен ею в 2002 году) заняла в финале только пятое место.

Серебро завоевала 15-летняя итальянка Федерика Пеллегрини, а золото достаточно неожиданно выиграла 22-летняя румынка Камелия Потек, которая вышла в финал только с седьмым временем и плыла по первой дорожке. Потек в финале проплыла на 0,01 сек медленнее, чем Пеллегрини в полуфинале, что не помешало румынке выиграть золото.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 34   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004